Veles – un comune della Macedonia del Nord
 Veles – un soldato dell'esercito romano
 Veles –  una delle categorie gladiatorie dell'antica Roma
 Veles – una divinità della mitologia slava
 Veles – genere di uccelli della famiglia Caprimulgidae
 Veles – un'ampia struttura anulare su Titano

Pagine correlate 

 Velez